"ius" (łac.): prawo, uprawnienie
 ius dispositivum, ius semidispositivum, ius cogens
 ius in bello, ius ad bellum
 ius sanguinis, ius soli
 ius gentium
 ius albinagii
 ius interpretandi

 IUS (Inertial Upper Stage) – górny człon amerykańskich rakiet nośnych

Zobacz też 
 lex
 lista paremii prawniczych